Novo Santo Antônio (Mato Grosso), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Novo Santo Antônio (Piauí), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí